Las manifestaciones contra el Banco Mundial en Barcelona en 2001 tuvieron lugar entre los días 22 y 27 de junio de 2001 en Barcelona. El Banco Mundial tenía previsto celebrar la Annual World Bank Conference on Development Economics (ABCDE) en Barcelona durante los días 25, 26 y 27 de junio. Sin embargo, ante las movilizaciones del movimiento antiglobalización que se preveían, el encuentro se canceló y se realizó mediante videoconferencia y las movilizaciones siguieron adelante.

Organización 

Desde principios de 2001 se empezó a organizar movilizacioes en Barcelona y en otras ciudades españolas. En esta organización fue clave una plataforma ad hoc llamada Campaña contra el Banco Mundial - Barcelona 2001 integrada por multitud de organizaciones y personas a título individual. Entre ellos estaban Acsur-Las Segovias, Amigos de la Tierra España, Andecha Mocedá, Attac, Esquerra Unida i Alternativa, Izquierda Unida, Espacio Alternativo, Ecologistas en Acción, Iniciativa per Catalunya Verds, Medicus Mundi, Partido Obrero Revolucionario, Partido Revolucionario de los Trabajadores, Unión de Juventudes Comunistas de España, Zutik, algunas secciones de CCOO, CGT y otros sindicatos.

Movilizaciones 
El 25 de junio tuvo lugar la principal manifestación que congregó a unas 30.000 personas que marcharon desde Jardinets de Gracia pasando por Paseo de Gracia hasta Plaza Catalunya. Al final del recorrido la Policía cargó contra los manifestantes, detuvo a 22 personas y hubo unos 50 heridos. Según los manifestantes, la Policía utilizó agentes provocadores infiltrados en la manifestación.

Juicios posteriores

Contra la policía 
72 organizaciones se querellaron contra la Delegada del Gobierno en Cataluña y la Policía por la actuación policial, acusándoles de utilizar agentes infiltrados provocar daños y de ejercer una represión desproporcionada. La querella fue archivada en enero de 2002.

Contra manifestantes 
La policía presentó cargos contra 22 personas. En julio de 2002 se celebró el primer juicio, en el que el acusado fue absuelto.

Notas y referencias

Filmografía 
 Rosa de Foc

Enlaces externos 
 Campaña contra el Banco Mundial - Barcelona 2001 (esta es una versión antigua de la página en Archive.org)
 Barcelona 2001 en Nodo50

Eventos antiglobalización